Монтіньї́-сюр-Кресі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 18 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 326,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтіньї-сюр-Кресі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтіньї-сюр-Кресі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена